Mittagskopf oder Mittagkopf heißen folgende geographische Objekte:

 Mittagskopf (Silvrettagruppe), 2735 m, bei Ischgl im Paznaun, Nordtirol
 Mittagskopf (Ötztaler Alpen), 2616 m, im Kaunertal, Nordtirol
 Mittagkopf (Samnaungruppe), 2249 m, bei Kappl im Paznaun, Nordtirol
 Mittagkopf (Karwendel), 1636 m, in der Nordkette bei Scharnitz, Nordtirol
 Mittagskopf (Brandenberger Alpen), 1543 m, bei Thiersee, Nordtirol

Siehe auch:
 Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde